Turquet peut désigner :
 un torquetum ;
 la maison Turquet, à Saint-Denis de La Réunion.

Et peut aussi faire référence à :
 Edmond Turquet, magistrat français ;
 Étienne Turquet, marchand piémontait :
 Impasse Turquet, rue de Lyon qui porte son nom ;
 Jean Turquet, médecin français.